Пуэблито — тип сооружений на северо-западной оконечности американского штата Нью-Мексико, где в настоящее время находится резервация навахо. Это относительно небольшие сооружения крепостного типа, которые, как предполагается, построили представители навахо в конце XVII — начале XVIII века. Пуэблито могут включать от одного до шести помещений, иметь вид многоэтажных башен, скальных жилищ или сооружений с оградой типа форта.

Влияние пуэбло 
Пуэблито относятся к «фазе Гобернадор» (конец XVII — начало XVIII веков) истории племени навахо. Это был период крупномасштабного перемещения населения, которые начались с Восстания пуэбло 1680 года, которое привело к временному изгнанию испанцев из Нью-Мексико в результате победы альянса различных племён Рио-Гранде и западных пуэбло. Испанцы вернулись в 1692 году, и часть пуэбло бежали от них на месы и в каньоны в Динету (земли навахо).

Приток индейцев-пуэбло в Динету длительное время рассматривался археологами как смешение культурных традиций пуэбло и навахо в начале XVIII века. Сооружение пуэбло трактовалось как перенос на земли навахо архитектурных традиций крепостей пуэбло.

Существуют, однако, сомнения по поводу того, действительно ли количество мигрантов-пуэбло было велико. Испанские источники сообщают лишь о части племени тева и двух племенных группах хемес, укрывшихся в землях навахо. Предания племён хопи говорят о том, что большинство беглецов укрылось среди хопи, так что в Динете могло укрыться лишь несколько сот мигрантов.

Оборонительное предназначение 
Независимо от того, кто построил эти крепости — сами навахо, или бежавшие к ним пуэбло, или и те, и другие — большинство историков соглашается в том, что пуэблито служили прежде всего в качестве оборонительных сооружений. Динета (на языке навахо — территория племени навахо) представляла собой пограничную территорию, где навахо и пуэбло противостояли карательным экспедициям испанцев и набегам племён юте и команчей. При этом башни располагались обычно на высоких местах в пределах видимости друг друга, чтобы обеспечить возможность дальней связи.

Архитектура 
Пуэблито обычно представляют собой двухэтажные каменные сооружения на скальных выступах. Форма сооружения обычно подогнана под контуры поверхности, на которой она сооружена. Внутреннее помещение разделено на отсеки поперечными стенами, примыкающими к наружным стенам. В большинстве случаев и в самих пуэблито, и в комнатах внутри них углы закруглены. Стены выложены из необработанных валунов и булыжников, обмазанных скрепляющей глиняной смесью.

Изнутри комнаты нередко покрыты глиняной обмазкой. Конструкции потолков комнат состоят из сосновых или можжевёловых балок, поверх которых выложены сосновые и можжевёловые прутья. Иногда поверх слоя прутьев укладывается слой из кирпича-сырца, образуя пол. В некоторых местах обнаружены очаги с кожухом испанского типа. Многие пуэблито хорошо сохранились, высота стен достигает от 1,2 до 5 метров.

Помимо пуэблито, в Динете часто встречаются обмазанные глиной тростниковые жилища навахо — хоганы — в том числе и рядом с пуэблито. Каркас хогана обычно состоит из трёх шестов в форме треножника. На каркас накладываются расщеплённые можжевёловые шесты, образующие конусовидную конструкцию. Слой глины, которым обмазывались хоганы, был со временем смыт дождём и не сохранился, к настоящему времени от хоганов сохранились только каркасы.

Важнейшие пуэблито 

Данный список включает лишь наиболее примечательные с архитектурной или исторической точки зрения сооружения:
 Christmas Tree Ruin
 Пуэблито в Крау-Каньоне (там же имеется наскальная живопись навахо XVII—XVIII веков)
 Руины во Фрэнсис-Каньоне
 Hooded Fireplace Site
 Largo School Ruin
 Old Fort Ruin
 Shaft House Ruin
 Simon Canyon Ruin
 Split Rock Ruin
 Tapacito Ruin
 Three Corn Ruin

Примечания

Литература 
 Linford, Laurance D., Navajo Places — History, Legend Landscape The University of Utah Press, Salt Lake City, 2000. ISBN 0-87480-624-0
 Marshall, Michael P. and Hogan, Patrick, Rethinking Navajo Pueblitos New Mexico Bureau of Land Management, Cultural Resources Series No. 8, 1991. ISBN 1-878178-09-1
 Powers, Margaret A. and Johnson, Byron P., Defensive Sites of Dinetah New Mexico Bureau of Land Management, Cultural Resources Series No. 2, 1987. ISBN 1-878178-02-4

Ссылки 

 Northwestern New Mexico’s Pueblitos — a Navajo legacy
 Of Stone And Stories: Pueblitos of Dinetah
 Pueblito in Mesa Verde

Народная архитектура
Археология в Нью-Мексико
Колорадо
Крепости
Архитектура индейцев